Энеко Бо́веда Алтубе (; род. 14 декабря 1988 года, Бильбао, Испания) — испанский футболист, правый защитник кипрского клуба «Олимпиакос».

Биография 
Боведа роидлся в Бильбао, Бискайя, и является выпускником академии «Атлетика» в Лесаме. На взрослом уровне он дебютировал за фарм-клуб «Атлетика» «Басконию» в сезоне 2006/07, а в следующем сезоне уже помог резервной команде «Атлетика» «Бильбао Атлетик» выйти в Сегунду-Б.

В Примере Боведа дебютировал за главную команду Бильбао 26 апреля 2009 года в домашнем победном 2-1 матче против «Расинга», выйдя на замену на 70-й минуте вместо Давида Лопеса. Однако закрепиться в главной команде игрок не сумел и играл в основном за резервистов.

Летом 2011 года Боведа подписал контракт с другим баскским клубом, «Эйбаром», выступавшим в Сегунде-Б (третий дивизион). В сезоне 2012/13 игрок продолжил регулярно выходить в основе и помог клубу вернуться в Сегунду после 4 лет отсутствия.

13 апреля 2014 года Боведа забил свой первый гол на профессиональном уровне, в домашнем матче (1-2) против «Тенерифе». В сезоне 2013/14 игрок провел 18 матчей за «Эйбар» с Сегунде и завоевал путевку в Примеру, высший дивизион испанского футбола, впервые в клубной истории.

В Примере свой первый гол Боведа забил 25 октября 2014 года в игре (1-1) против «Гранады».

1 июля 2015 года Боведа вернулся в родной «Атлетик Бильбао», подписав с ним трехлетний контракт.

Достижения 
 «Атлетик Бильбао»
 Обладатель Суперкубка Испании: 2015

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Баскония»
Игроки ФК «Бильбао Атлетик»
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Олимпиакос» Никосия